PPS kan syfta på:

 Praktisk Projektstyrning, en projektstyrningsmodell
 Polyfenylensulfid, en plast
 Precise Positioning Service, en söktjänst för GPS
 PPS (kulsprutepistol), ett handeldvapen
 Post post scriptum, ett ytterligare efterord efter ett post scriptum